Pritzkow steht für:

Orte:
 Pritzkow (Wüstung), Wüstung bei Gransee, Land Brandenburg

Personen:
 Martin Leyer-Pritzkow (* 1957), deutscher Kurator und Autor für zeitgenössische Kunst
 Wilhelm Pritzkow (1928–2013), deutscher Chemiker und Hochschullehrer